Itha bezeichnet:

 (918) Itha, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Ida von Österreich (auch: Itha; † vermutlich 1101), Markgräfin von Österreich und Kreuzzugsteilnehmerin